Velika nagrada Nizozemske 1978 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1978. Odvijala se je 27. avgusta 1978.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 75
| 1:41:04,23
| 1
| 9
|-
! 2
| 6
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 75
| + 0,32 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 1
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 75
| + 12,21 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 2
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 75
| + 20,92 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 75
| + 21,5 s
| 10
| 2
|-
! 6
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 75
| + 45,95 s
| 5
| 1
|-
! 7
| 11
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 75
| + 1:00,52
| 4
| 
|-
! 8
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 74
| +1 krog
| 6
| 
|-
! 9
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 74
| +1 krog
| 14
| 
|-
! 10
| 7
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 74
| +1 krog
| 7
| 
|-
! 11
| 25
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 74
| +1 krog
| 20
| 
|-
! 12
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 73
| +2 kroga
| 15
| 
|-
! Ods
| 33
|  Bruno Giacomelli
| McLaren-Ford
| 60
| Zavrten
| 19
| 
|-
! Ods
| 16
|  Hans Joachim Stuck
| Shadow-Ford
| 56
| Prenos
| 18
| 
|-
! Ods
| 31
|  René Arnoux
| Martini-Ford
| 40
| Šasija
| 23
| 
|-
! Ods
| 37
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 40
| Motor
| 26
| 
|-
! DSQ
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 37
| Diskvalifikacija
| 22
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 35
| Motor
| 9
| 
|-
! Ods
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 35
| Motor
| 21
| 
|-
! Ods
| 32
|  Keke Rosberg
| Wolf-Ford
| 21
| Trčenje
| 24
| 
|-
! Ods
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 17
| Pedal za plin
| 11
| 
|-
! Ods
| 29
|  Nelson Piquet
| McLaren-Ford
| 16
| Prenos
| 25
| 
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 13
| Motor
| 12
| 
|-
! Ods
| 22
|  Derek Daly
| Ensign-Ford
| 10
| Prenos
| 16
| 
|-
! Ods
| 35
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 0
| Trčenje
| 13
| 
|-
! Ods
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 0
| Trčenje
| 17
| 
|-
! DNS
| 18
|  Rupert Keegan
| Surtees-Ford
| 
| Poškodba
| 
| 
|-
! DNQ
| 17
|  Clay Regazzoni
| Shadow-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 10
|  Michael Bleekemolen
| ATS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 9
|  Jochen Mass
| ATS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 23
|  Harald Ertl
| Ensign-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 39
|  Danny Ongais
| Shadow-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 36
|  Rolf Stommelen
| Arrows-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1978
1978